У наведеній таблиці показаний медальний залік 4 зимових Олімпійських ігор  які пройшли в Гарміш-Партенкірхен, Німеччина з 6 лютого по 16 лютого 1936 року.

Посилання  
 Міжнародний олімпійський комітет — Гарміш-Партенкірхен 1936 — Медальний залік 

Зимові Олімпійські ігри 1936
1936